Никола́й Желе́зников: Железников, Николай Иванович (1906—1974) — начальник Управления контрразведки МГБ по Группе советских оккупационных войск в Германии, генерал-лейтенант.
 Железников, Николай Никифорович (1922—1978) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.